Mercato – in economia, ambito riservato alla contrattazione e compravendita di beni all'ingrosso o al dettaglio
 Mercato finanziario – riservato alla contrattazione e alla compravendita di strumenti finanziari anziché di beni materiali

Geografia
 Mercato – quartiere di Napoli
 Mercato San Severino – comune italiano in provincia di Salerno
 Mercato Saraceno – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena.
 Mercato – rione di Nocera Inferiore in provincia di Salerno

Pagine correlate 

Mercado